На данной странице представлен список австралийских штатов по ВВП. Числа указаны в миллионах австралийских долларов.

Список Всемирного Банка

См. также 
 Список австралийских штатов и территорий по численности населения
 ВВП

Экономика Австралии
Списки:Австралия